La palabra efecto (del latín effectus) tiene varios significados.

 Consecuencia lógica.
 Consecuencia jurídica.
 Respuesta a un estímulo.

En deporte, la componente del movimiento que desvía un objeto impulsado de la trayectoria normal
Massé, en billar, tiro complejo en el que la bola blanca es golpeada desde arriba.
Chanfle, en algunos países americanos, la técnica de patear el balón de manera que adquiera Efecto Magnus.

Expresiones que contienen la palabra "efecto" 
 Efecto adverso
 Efecto cascada
 Efectos de las armas nucleares
 Efecto dominó
 Efecto mariposa
 Efecto nocebo
 Efecto Pigmalión
 Efecto placebo
 Efecto retroactivo
 Efecto secundario
 Efectos especiales
 Efectos bancarios (emitidos por bancos o entidades comerciales) o efectos públicos (emitidos por el Estado).
 Efecto 2000
 Efecto invernadero

Efectos científicos 

 Efecto Bohr
 Efecto Coriolis
 Efecto Compton
 Efecto Doppler
 Efecto espectador
 Efecto Faraday
 Efecto Foehn
 Efecto Forer
 Efecto Haas
 Efecto Hall
 Efecto invernadero
 Efecto Jahn-Teller
 Efecto Joule
 Efecto Kerr
 Efecto Kondo
 Efecto Lamb
 Efecto Leidenfrost
 Efecto magnetocalórico
 Efecto Magnus
 Efecto Meissner
 Efecto Mozart
 Efecto Peltier-Seebeck o termoeléctrico
 Efecto piezoeléctrico
 Efecto placebo
 Efecto Stroop
 Efecto Thomson
 Efecto túnel
 Efecto Tyndall
 Efecto Venturi
 Efecto Zeeman
 Efecto Edison

Otros 
Efecto Bruselas
Efecto Glasgow
Efecto Jack-in-the-box
Efecto McCollough
Efecto Orton
Efecto Roseto
Efecto Tocqueville
Efecto de disposición
Efecto de la cortina de baño
Efecto del siguiente en la fila
Efecto hipercrómico
Efecto mercado interno

Música 
 Efecto (canción) sencillo de Bad Bunny del álbum Un verano sin ti.

Enlaces externos